Eberhard I. Württemberský může být:

 Eberhard I. Württemberský (1265–1325) – württemberský hrabě
 Eberhard I. Württemberský (1445–1496) – württemberský vévoda